Куэльяр () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Куэльяр, Густаво (род. 1992) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд).
 Куэльяр, Иван (род. 1984) — испанский футболист, вратарь футбольного клуба «Леганес».
 Куэльяр, Карлос (род. 1981) — испанский футболист, защитник.
 Куэльяр, Леонардо (род. 1954) — мексиканский футболист, вратарь.
 Куэльяр, Мигель (1916—1985) — колумбийский шахматист, международный мастер (1957);
 Куэльяр, Хауме (род. 2001) — боливийский футболист, нападающий клуба СПАЛ.
 Куэльяр, Хесус (род. 1986) — аргентинский профессиональный боксёр, чемпиона мира по версии WBA (Regular) в полулегком весе (2015 — н.в).

Топоним 
 Куэльяр — город в Испании.